

Населені пункти та їхні частини

 Гілярув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Гілярув — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Гілярув — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Гілярув — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Гілярув — частина села Щепанув у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки